Ibériai-félsziget (más néven Pireneusi-félsziget)
 Amerikai Egyesült Államok
 Iberia, település Minnesota államában
 Iberia, település Missouri államában
 Iberia, település Ohio államában
 Iberia megye, Louisiana államában
Történelem
 Ibériai Királyság (Kaukázusi Ibéria), a mai Grúzia Kaukázuson túli része, ókori állam
Közlekedés
 Iberia Airlines légitársaság